Мария Тереса Санчес Гонсалес, более известная как Кармен Монтехо (; 26 мая 1925, Пинар-дель-Рио, Куба — 25 февраля 2013, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, сценаристка и театральный режиссёр кубинского происхождения.

Биография 
Родилась 26 мая 1925 года в Пинар-дель-Рио. Первоначально работала радиоведущей на кубинском радио в телепередаче Abuelita Cata, чуть позже дебютировала в кубинском театре. В 1939 году поступила в Гаванский университет на факультет драматического искусства. Она захотела стать актрисой, и тогда её мать планировала отправить свою дочь в Голливуд (США), но та выбрала Мексику и 12 декабря 1942 года она вместе со своей матерью и старшим братгм прибыла в Юкатан, а оттуда в Мехико. Пробовала пробиться в мексиканское радио, утверждая, что на Кубе она подняла авторитет местному радио. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1943 году и с тех пор снялась в 98 ролях в кино и телесериалах. В 1946 году дебютировала в мексиканском театре и сыграла роли в более чем 21 театральных постановках.

Скончалась 25 февраля 2013 года в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 
 En nombre del amor (2008—2009) como Madeleine Martelli vda. de Gamboa.
 Amor sin maquillaje (2007) como Verónica vda. de Velázquez
 Aventuras en el tiempo (2001) como Margarita Rosales de Flores.
 ¡Amigos x siempre! (2000) como Julia Ruvalcaba vda. de Vidal (Villana)
 Serafín (1999) como Voz de Gigi
 Мне не жить без тебя (1996—1997) como Paula Garza vda. de Torres Quintero (Villana)
 Волшебная молодость (1992—1993) como Leonor/Pepita.
 Cuna de lobos (1986—1987) como Esperanza Mandujano.
 El engaño (1986) como Selene.
 Juana Iris (1985) como María Luisa.
 El maleficio (1983—1984) como Doña Emilia.
 Juventud (1980) como Cuca.
 Pecado de amor (1978—1979) como Cristina Otero (Villana Principal)
 Mundos opuestos (1976—1977) como Antonia.
 Палома (1975) como Gloria.
 La tierra (1974) como Cordelia.
 La Constitución (1970) como Delfina Camacho.
 La cruz de Marisa Cruces (1970—1971) como Clarita.
 El diario de una señorita decente (1969) como Elena.
 El retrato de Dorian Gray (1969) como Lady Wooton.
 Dicha robada (1967) como Teresa.
 El juicio de nuestros hijos (1967)
 Los medio hogares (1966) como Magda.
 Nuestro barrio (1965)
 Las abuelas (1965)
 Secreto de confesión (1965)
 Apasionada (1964) como Graciela.
 Destino (1963)
 Doña Macabra (1963)
 Mamá (1962) para Panamericana TV Canal 5 (Perú)
 Las momias de Guanajuato (1962)
 Estafa de amor (1961)
 La insaciable (1961)
 La casita del odio (1960)
 El rapto (1960)

Многосезонные ситкомы 
 Роза Гваделупе (2008-; снималась в 2013 году, capítulo Sigue al amor) (último papel realizado)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снимался в 2002 году, capítulo Un viejo amor) como Margarita 
 Tres generaciones (1989)

Художественные фильмы 
 Corazones rotos (2001) como Doña Fide. 
 Las caras de la luna (2001) como Mariana Toscano.
 Entre la tarde y la noche (1999)
 La casa que arde de noche (1985)
 Ni Chana, ni Juana (1984) como Pilar del Río Piquito de Oro.
 Burdel (1982)
 El gran triunfo (1981)
 Mamá, soy Paquito (1981) como Sra. Falcon 
 La muerte del Palomo (1981)
 En la tormenta (1980)
 En la trampa (1979)
 The Children of Sánchez (1978) como Guadalupe. 
 Dinastía de la muerte (1977) as Doña Herminia del Fierro.
 Prisión de mujeres (1976)
 Coronación (1976) como Abuela. 
 Renuncia por motivos de salud (1975)
 El rey (1975) como Señora del Rivero. 
 Presagio (1975)
 El profeta Mimi (1972)
 Los cachorros (1971)
 Doña Macabra (1971)
 La verdadera vocación de Magdalena (1971)
 Los marcados (1970) como Remedios.
 Las vírgenes locas (1970)
 ¿Por qué nací mujer? (1970)
 La muñeca perversa (1969)
 Aventuras de Juliancito (1968)
 Sor ye-yé (1967)
 La recta final (1966)
 El río de las ánimas (1964)
 Los jóvenes (1960)
 Вампир (1957) como Eloísa
 Dos diablillos en apuros (1957)
 Cara de ángel (1956)
 El túnel seis (1955)
 El plagiario (1955)
 Estafa de amor (1954)
 La sospechosa (1954)
 La infame (1953) como Luisa Barrios de Benet. 
 Luz en el páramo (1953)
 El potro salvaje (1953)
 Reportaje (1953) como Enfermera
 Cuatro horas antes de morir (1953)
 Acuérdate de vivir (1952)
 Misericordia (1952)
 Sor Alegría (1952)
 Entre abogados te veas (1951) como La Víctima
 Mujeres sin mañana (1951) como Marta. 
 Todos son mis hijos (1951)
 ¿Qué te ha dado esa mujer? (1951) como Yolanda. 
 Lodo y armiño (1951)
 Anillo de compromiso (1951) como Chavela Valdés. 
 En la palma de tu mano (1951) como Clara Stein. 
 Entre abogados te veas (1951) 
 Monte de Piedad (1950)
 Al caer la tarde (1949)
 Secreto entre mujeres (1949)
 Bamba (1948) as Tirsa 
 Cita con la muerte (1948)
 Nosotros los pobres (1948) como Yolanda, la Tísica. 
 A media luz (1946)
 Crimen en la alcoba (1946)
 Yo fui una usurpadora (1945)
 La señora de enfrente (1945) como Gilberta Madrigales. 
 Entre hermanos (1945)
 Caminito alegre (1944)
 Camino de los gatos (1943)
 Ave sin nido (1943)
 No matarás (1943)
 Resurrección (1943)

Театральные работы 
 Crónica de una suegra (1987), de Andrew Bergman.
 O.K. (1985) de Isaac Chocrón.
 Deborah (1981) de Federico S. Inclán.
 Gota de agua (1980), de Paulo Pontes y Oduvaldo Viana.
 O.K. (1979) de Isaac Chocrón.
 El final de la primera dama (1978), de James Prideaux.
 Bodas de sangre (1976), de Federico García Lorca.
 El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas (1970), de Paul Zindel.
 Chéri (1969), de Colette.
 El medio pelo (1964), de Antonio González Caballero.
 Extraño interludio (1964), de Eugene O'Neill.
 Deborah (1960) de Federico S. Inclán.
 El juego a papá y mamá (1960), de Luz María Servín. 
 Los cuervos están de luto (1960), de Hugo Argüelles.
 El deseo muere con los años (1958), de Daniel Sala.
 Felicidad (1957) de Emilio Carballido.
 El lecho nupcial (1955), de Jan de Hartog.
 Doña Beatriz (1952) de Carlos Solórzano.
 Celos del aire (1950), de José López Rubio.
 La casa de Bernarda Alba (1947), de Federico García Lorca.
 Presidio (1946) de De Benza y de Lavalle.

Награды и премии

Premios Ariel

Diosa de plata PECIME

Premios TVyNovelas 

Premio Arlequín 1999 "toda una trayectoria cine, televisión y teatro".

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.

Лауреаты золотой премии «Ариэль»
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль второго плана
Лауреаты премии Arlequin
Лауреаты премии Diosa de plata
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Киноактрисы Мексики